Бен-Слиман () — провинция Марокко в области Касабланка — Сеттат (до 2015 года в области Шавия-Вардига). Площадь — 2,760 км².

Создана в 1974 году дахиром 1-77-228 от 18 июля путём разделения провинции Сеттат.

Административное деление 
Провинция Бен-Слиман включает шестнадцать коммун, в том числе три городских муниципалитета: Бен-Слиман, Бузника и Эль-Мансурия. Тринадцать сельских коммун разделены по шести каидатам.

Крупнейшие населённые пункты согласно переписи 2004 года:

Провинции Марокко